

Sigle 
 Langelier Saturation Index – indice di saturazione langelier della durezza dell'acqua
 Large scale integration – livello di scala di integrazione di un circuito integrato
 Linguistic Survey of India –  Indagine linguistica dell'India

Codici 
 LSI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sumburgh delle Isole Shetland (Regno Unito)
 lsi – codice ISO 639-3 della lingua lashi